La stagione 2017 del TCR Italian Touring Car Championship è la seconda edizione del campionato organizzato dall'ACI, la prima dopo la scorporazione delle vetture con specifiche TCS. È iniziato il 6 maggio all'Adria International Raceway ed è terminata il 22 ottobre all'autodromo nazionale di Monza. È suddiviso in due classi: TCR e TCT.

Scuderie e piloti

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica TCR

Classifica TCR costruttori

Classifica TCT

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Campionati italiani di automobilismo
Serie e competizioni motoristiche nel 2017